Raven Klaasen e Michael Venus erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di partecipare con diversi partner. Klassen fa coppia con Ben McLachlan, mentre Venus fa coppia con Neal Skupski.

In finale Raven Klaasen e Ben McLachlan hanno sconfitto Neal Skupski e Michael Venus con il punteggio di 7-6(4), 6-4.

Teste di serie 

  John Peers /  Filip Polášek (primo turno)
  Neal Skupski /  Michael Venus (finale)

  Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (primo turno)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (campioni)

Wildcard 

  Nick Kyrgios /  Frances Tiafoe (quarti di finale)

  Sam Querrey /  Jack Sock (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Luke Bambridge /  Ken Skupski (primo turno)

  Benoît Paire /  Jackson Withrow (qualificati)

Qualificati 

  Benoît Paire /  Jackson Withrow

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Citi Open 2021